Toponímia:
 Gronau (Westfàlia), ciutat a Rin del Nord-Westfàlia
 Gronau (Leine), ciutat al riu Leine a Baixa Saxònia
 Gronau (Bad Vilbel), nucli de la ciutat de Bad Vilbel a Hessen
 Gronau (Bensheim), nucli de la ciutat de Bensheim a Hessen 
 Gronau (Bonn), nucli de la ciutat de Bonn a Rin del Nord-Westfàlia 
 Gronau (Oberstenfeld), nucli del municipi d'Oberstenfeld a Baden-Württemberg
 Gronau (Bergisch Gladbach), nucli de la ciutat de Bergisch Gladbach a Rin del Nord-Westfàlia 
 Gronau (Stetten), nucli del municipi de Stetten a Baviera 
 Rödersheim-Gronau, municipi de Renània-Palatinat
 Gronau (Pinnau), afluent del Pinnau a Slesvig-Holstein
 Gronau (Sinn), afluent del Sinn a Hessen 
 Edificis
 Burg Gronau, castell a Rödersheim-Gronau
 Monistrol de Gronau, antic monistrol a Grebenroth 
 Persones:
 Hans von Gronau (1850–1940), general prussià 
 Hans O. E. Gronau (1925–2001), escriptor, pintor i fotògraf 
 Jürgen Gronau (1962), futbolista
 Wolfgang von Gronau (1893–1977), aviador